UFC 267: Błachowicz vs. Teixeira — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 30 октября 2021 года на спортивной арене «Etihad Arena», которая является частью комплекса "Бойцовский остров UFC" и находится на острове Яс вблизи города Абу-Даби, ОАЭ.

В главном бою вечера Гловер Тейшейра победил Яна Блаховича удушающим приёмом во втором раунде и завоевал титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе. В соглавном бою Пётр Ян победил Кори Сэндхэгена единогласным решением судей и завоевал титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе.

Подготовка турнира 
В качестве заглавного события турнира запланирован бой за титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе между действующим чемпионом поляком Яном Блаховичем и бразильцем Гловером Тейшейрой (#1 в рейтинге).

В качестве соглавного поединка запланирован бой-реванш за титул чемпиона UFC в легчайшем весе между действующим чемпионом американцем ямайского происхождения Алджамейном Стерлингом и россиянином Петром Яном (#1 в рейтинге). Ранее бойцы встречались в начале этого года на UFC 259, где Стерлинг выиграл бой (и титул) дисквалификацией Яна, после преднамеренного запрещённого удара коленом в голову в четвертом раунде, став первым бойцом, получившим титул UFC путем дисквалификации. Однако 25 сентября Стерлинг вышел из боя из-за продолжительных проблем после операции на шее. Кори Сэндхэген (#3 в рейтинге) заменил Стерлинга, и ожидается, что теперь бой определит временного чемпиона UFC в легчайшем весе.

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов перед турниром.

[*] Хамзат Чимаев смог уложиться в допустимый лимит полусреднего веса только со второй технической попытки; 

[**] Дамир Исмагулов не смог уложиться в лимит лёгкой весовой категории, показав перевес в 7,5 фунтов. Его поединок с Магомедом Мустафаевым отменён;

[***] Иржи Прохазка, страховавший главный бой вечера, успешно уложился в лимит полутяжёлой весовой категории и показал на весах необходимые 205 фунтов (92,98 кг).

Результаты турнира 

[*] Рефери снял с Залески дус Сантуса одно очко в 3-м раунде за удар в пах

Официальные судейские карточки турнира.

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Пётр Ян vs. Кори Сэндхэген
 Выступление вечера: Гловер Тейшейра и Хамзат Чимаев

Последствия турнира

Рейтинги бойцов 
2 ноября после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Дэниел Родригес (бывший #15) покинул рейтинг полусреднего веса

См. также 

 2021 год в UFC
 Список турниров UFC

 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Номерные турниры UFC